(page d'homonymie)
 Méthode des quatre coins, une méthode de recherche des caractères  dans les dictionnaires chinois
 Quadrilatère, un polygone  à quatre côtés en géométrie plane.
 Les forteresses du quadrilatère sont, entre 1815 et 1866, un système défensif autrichien en Lombardie-Vénétie.
 Le jeu des quatre coins est un ancien jeu d'enfants qui a donné lieu à un tableau de Nicolas Lancret.

Références